

Persone
Agatino Licandro (1954) – ex politico italiano
Fortunato Licandro (1923-1985) – politico italiano
Orazio Antonio Licandro (1962) – politico e accademico italiano

Altro
17919 Licandro – asteroide